Fântâni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Fântâni (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Fântâni (Galați), Dorf im Kreis Galați